Niedersachsenhaus ist 
 eine gebräuchliche, umgangssprachliche Bezeichnung für das Hallenhaus
 eine Schutzhütte in der Goldberggruppe der Hohen Tauern, siehe Niedersachsenhaus (Schutzhütte)